Чарни:

 Чарни, Даниил (1888—1959) — еврейский писатель, поэт и журналист.
 Чарни, Джул (1917—1981) — американский метеоролог.
 Чарни, Израэль (род. 1931) — американо-израильский социолог.
 Чарни — польский футбольный клуб из города Жагань, выступающий во Второй лиге.
 Чарни — польский исторический футбольный клуб из города Львов, существовавший в 1903—1939 годах.